«Возвращение со звёзд» () — научно-фантастический роман польского писателя Станислава Лема. Роман описывает попытку человека, вернувшегося через 127 лет на Землю из космической экспедиции, приспособиться к сильно изменившемуся обществу.

Впервые опубликован на польском языке в 1961 году. Первое полное русскоязычное издание выпущено в 1965 году в переводе Евгения Вайсброта и Рафаила Нудельмана.

Сюжет 
Роман рассказывает историю астронавта Эла Брегга, который вернулся на Землю через 127 лет из космической экспедиции на Фомальгаут, из-за релятивистского замедления времени занявшей для него около 10 лет. На родной планете он находит утопическое общество без насилия и войн. Главному герою тяжело признать эту цивилизацию своей.

Вскоре Эл узнаёт, что в основе новой цивилизации лежит процедура бетризации, которая нейтрализует все агрессивные импульсы в мозге человека и усиливает инстинкт самосохранения. Однако у этой процедуры есть и побочные эффекты, по крайней мере, с точки зрения Эла. Человечество не склонно к риску, в частности, космические полёты рассматриваются как неоправданный авантюризм. Он и другие космонавты становятся для общества чужими и даже опасными, так как они не были бетризованы.

Перед главным героем стоит выбор: принять ценности нового общества, или же стать изгоем. А может быть, снова улететь в космос, как планируют остальные вернувшиеся астронавты. Встретив свою будущую жену Эри, он решает остаться в новом обществе.

Автор о романе 
…«Солярис» я считаю удачным романом, а «Возвращение со звёзд» — неудачным (потому что центральная для этой книги проблема искоренения социального зла рассмотрена слишком уж примитивно и неправдоподобно. Если даже допустить возможность «фармакологического» устранения зла, причиняемого намеренно, то всё же никакое химическое или любое другое воздействие на мозг не способно устранить общественные отношения, конфликты и противоречия, порождающие непреднамеренное социальное зло).

Русские переводы 
 Е. П. Вайсброт и Р. Э. Нудельман, 1965
 Г. А. Гудимова и В. М. Перельман, 1991
 Ю. Абызов и с предисловием В. Ревича

Примечания

Ссылки 
 О «Возвращении со звёзд» на официальном сайте писателя 
 
 

Фантастические романы на польском языке
Произведения Станислава Лема
Книги по алфавиту
Романы 1961 года
Романы-антиутопии
Романы о будущем